Thwaite kan syfta på följande platser i England:

 Thwaite, North Norfolk – en civil parish i Norfolk
 Thwaite, South Norfolk – en civil parish i South Norfolk, Norfolk
 Thwaite, North Yorkshire – en ort i Muker, Richmondshire, North Yorkshire
 Thwaite, Suffolk – en ort och civil parish i Mid Suffolk, Suffolk